Nollet ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Nollet (1865–1941), französischer Politiker und Offizier
 Emma Nollet (Emma Johnmeyer; 1846–1938), deutsche Opernsängerin
 Floris Nollet (1794–1853), belgischer Erfinder und Unternehmensgründer
 Georg Nollet (1842–1915), deutscher Opernsänger
 Jean Nollet (1681–1735), französischer Orgelbauer 
 Jean-Antoine Nollet (Abbé Nollet; 1700–1770), französischer Geistlicher und Physiker 
 Johann Bernhard Nollet (1748–um 1802), deutscher Orgelbauer
 Julius Nollet (1861–1908), deutscher Opernsänger
 Paul Nollet (1856–1899), deutscher Opernsänger
 Roman Benedikt Nollet (1710–1779), deutscher Orgelbauer

Siehe auch:
 Nolet